Silver Lake (Carolina del Nord)
 Silver Lake (Florida)
 Silver Lake (Illinois)
 Silver Lake (Indiana)
 Silver Lake (Kansas)
 Silver Lake (Minnesota)
 Silver Lake (Ohio)
 Silver Lake (Wisconsin)